Clavellinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Clavellinas, Zacatecas, 
 Clavellinas, Aguascalientes, Asientos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar